Název Všestudy má více sídel:
 Všestudy (okres Mělník) – obec v okrese Mělník
 Všestudy (okres Chomutov) – obec v okrese Chomutov